A 17-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 22 și 23 februarie 1986 la Palatul Sporturilor Comunității de la Madrid, Spania. Au participat 269 de sportivi din 26 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palatul Sporturilor Comunității din Madrid. Acesta a fost inaugurat în anul 1960.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Nouă atleți au reprezentat România.

 Cristina Matei – 400 m - , 800 m - locul 2
 Mitica Junghiatu – 1500 m - locul 3
 Mihaela Loghin – aruncarea greutății - locul 3
 Liviu Giurgian – 60 m garduri - locul 5
 Sorin Matei – înălțime - locul 5
 Ella Kovacs – 800 m - locul 5
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 5
 Marieta Ilcu – lungime - locul 7
 Mihaela Pogăcean – 60 m garduri -

Note

Legături externe 
  Madrid European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1986 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1986
Sport în Madrid
Atletism